The Sign of Four (Le Signe des quatre) est le titre de plusieurs œuvres :
 The Sign of Four, film britannique de Graham Cutts (1932)
 The Sign of Four, téléfilm britannique de Desmond Davis (1983)
 The Sign of Four, téléfilm canadien de Rodney Gibbons (2001)